preuzorkovanje (obrada zvuka)
preuzorkovanje (bitmape)
preuzorkovanje (statistika)

Vidi 
resampling